Ольга Григорьева:
 Григорьева, Ольга Анатольевна (род. 1966) — российская писательница, восьмикратная чемпионка СССР по плаванию, тренер.
 Григорьева, Ольга Владимировна (Назарова; род. 1969) — советская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка 1988 и 1992 годов.
 Григорьева, Ольга Михайловна (род. 1962) — советская и российская легкоатлетка.
 Григорьева, Ольга Николаевна (род. 1957) — российская писательница, поэтесса, литературовед, журналист, фотограф.